Jorge Caballero ist der Name folgender Personen:

* Jorge Caballero (Maler) (1902–1992), chilenischer Maler
 Jorge Caballero (Schauspieler) (* 1992), mexikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Jorge López, eigentlich Jorge Lopez Caballero (* 1981), kolumbianischer Fußballspieler